Попович, Владимир: Попович, Владимир (1910—1995) — хорватский писатель, академик.
  (1914—1972) — югославский военный и политический деятель, дипломат, посол СФРЮ в СССР, США и Китае, член ЦК СКЮ.
 Попович, Владимир Трофимович (1920—1978) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, полковник.